В настоящий список включены:
 Герои Социалистического Труда, на момент присвоения звания проживавшие на территории Смоленской области, — 58 человек;
 уроженцы Смоленской области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в других регионах СССР, — 178 человек;
 Герои Социалистического Труда, прибывшие на постоянное проживание в Смоленскую область, — 4 человека.

Вторая и третья части списка могут быть неполными из-за отсутствия данных о месте рождения и проживания ряда Героев.

В таблицах отображены фамилия, имя и отчество Героев, должность и место работы на момент присвоения звания, дата Указа Президиума Верховного Совета СССР, отрасль народного хозяйства, место рождения/проживания (знаком * выделены регионы, не относящиеся к Смоленской области), а также ссылка на биографическую статью на сайте «Герои страны». Формат таблиц предусматривает возможность сортировки по указанным параметрам путём нажатия на стрелку в нужной графе.

История 
Первое присвоение звания Героя Социалистического Труда в Смоленской области произошло 5 ноября 1943 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР за особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и  выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени награду получил паровозный мастер Н. Н. Новиков.

Подавляющее большинство Героев Социалистического Труда в Смоленской области приходится на сельскохозяйственную отрасль — 40 человек. Остальные представлены сферами строительства — 4, транспорта, лёгкой промышленности — по 3, государственного управления — 2, машиностроения, приборостроения, энергетики, автодорожного хозяйства, здравоохранения, образования — по 1.

Лица, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в Смоленской области

Примечания

Уроженцы Смоленской области, удостоенные звания Героя Социалистического Труда в других регионах СССР

Комментарии

Примечания

Герои Социалистического Труда, прибывшие в Смоленскую область на постоянное проживание из других регионов

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Патриотический интернет-проект «Герои страны»
 Беляев И. Н. Честь и слава — по труду: Библиогр. справочник о смолянах — Героях Социалистического Труда, полных кавалерах ордена Трудовой Славы. — Смоленск, 1991. — 336 с.

История Смоленской области

Смоленск